titolo originale di I predoni del West
 titolo originale del film Terra di confine - Open Range